Pubescente (del latín pubescens, -entis) puede referirse a:
 Un individuo que ha llegado a la pubertad;
 En botánica, cualquier órgano vegetal (hoja, fruto) o conjunto (v.gr., brote) que presenta su superficie vellosa, cubierta de pelos finos y suaves.

Términos botánicos